Les Aemilii Papi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Aemilii. Ils apparaissent entre le milieu du  et la fin du 

 Marcus Aemilius Papus, dictateur en 321 
 Cnaeus Aemilius Papus
 Quintus Aemilius Papus, consul en 282 et 278 
 Lucius Aemilius Papus, fils du précédent, consul en 225 , censeur en 220 
 Lucius Aemilius Papus, fils du précédent, préteur en 205 et decemvir en 207 
 Marcus Aemilius Papus, peut-être frère du précédent, curio maximus en 210